Яков Маркович Фельдман (1898—1983) — российский художник.

Биография 
Художник кино, работал с киностудиями Росфильм, Востокфильм, Союздетфильм, Моснаучфильм и другими. Декан художественного факультета во ВГИКе. Участник Великой Отечественной войны.

Фильмография 
 1932 — Крылья
 1933 — В последнюю ночь
 1935 — Кара-Бугаз
 1937 — Граница на замке
 1938 — Семиклассники
 1956 — Много шума из ничего
 1957 — Стакан воды
 1957 — Коля один дома
 1961 — Зеленый патруль

Примечания

Ссылки 
 
 Упоминание на сайте Мосфильма 
 Создание фильма «Бомбисты» 

Художники кино СССР